Az Adopt Me! egy masszív, többszereplős online játék, amelyet az Uplift Games fejlesztett ki a Roblox játékfejlesztő platformon. A játék eredeti középpontjában egy szerepjáték állt, amelyben a játékosok úgy tettek, mintha egy gyermeket örökbe fogadó szülő lennének, vagy egy gyermeket örökbe fogadtak volna, de ahogy a játék tovább fejlődött, a hangsúly az örökbefogadásra és a különféle gyermekekről való gondoskodásra helyeződött át. különböző virtuális háziállatok, amelyekkel más játékosokkal lehet kereskedni. Az Uplift Games, a játék mögött álló független stúdió nagyjából 40 embert foglalkoztat, és évente 60 millió dollárt keres, főként mikrotranzakciókból. A játékban 2022 szeptemberében átlagosan 160 000 játékos játszott egyidejűleg, így az egyik legnépszerűbb és legsikeresebb játék volt a Robloxon. 2022 novemberétől a játék elérte a 30,8 milliárd látogatást, és még mindig az egyik legmagasabb játék a jelenlegi felhasználók körében, rekordjuk a Dress your pets! frissítéssel, így több mint 1,6 millió játékos játszhat egyidejűleg.

2017 videójátékai
Android-játékok
Xbox-játékok
MMORPG játékok
Windows-játékok
MacOS-játékok
IOS-játékok

A játék

Az Adopt Me! a különféle, tojásokból kikelt háziállatok örökbefogadása és gondozása körül forog. Egyes háziállatok csak a Roblox virtuális pénznemével, a Robuxszal vásárolhatók meg. A háziállatok ritkaság és költség alapján 5 osztályba vannak csoportosítva. Ezek a csoportok a gyakoriak, nem gyakoriak, ritkák, rendkívül ritkák és legendásak (Angolul: Common, Uncommon, Rare, Ultra-rare, Legendary). Miután kikeltek, a háziállatok újszülöttként kezdenek kinőni, felnőnek kiskorúakká, pre-tinédzserekké, tinédzserekké, poszttinédzserekké, és végül teljesen felnőtté válnak (Angolul: Newborn, Junior, Pre-teen, Teen, Post-teen, Full Grown). Ha egy játékosnak négy teljesen kifejlett, azonos típusú házi kedvence van, kombinálhatja őket egy "Neon" kisállattá, és négy teljesen kifejlett neon kedvencet egy "Mega-Neon" háziállattá lehet kombinálni. A játékon belüli vásárlásokat mind a Robux, mind az Adopt Me! virtuális pénzneme, a Bucks segíti. Dolgokat lehet keresni egy kisállat szükségleteinek kielégítésével, például evéssel és ivással, többek között. A játékosok gyermekeket is örökbe fogadhatnak, és szerepet játszhatnak más felhasználókkal.

Története 

2018 előtt a játék kizárólag a gyerekek örökbefogadásáról szólt, összhangban számos korábbi Roblox-játékkal, amely ugyanazt a koncepciót alkalmazta. Eredetileg a játék két Roblox felhasználó együttműködése volt, akik a "Bethink" és a "NewFissy" felhasználóneveket viselik. A játék 2019 nyarán hozzáadta az örökbefogadható háziállatok funkcióját, ami a játék népszerűségének gyors növekedéséhez vezetett. Az Adopt Me! 2019 decemberéig valamivel több mint hárommilliárdszor játszották le. 2020. április bolondok napja alkalmával a játék frissítést kapott, amely egy kisállat sziklát tartalmazott, amely korlátozott ideig volt elérhető. Ez a frissítés 680 000 egyidejű játékost eredményezett a játékban, ami felkeltette a figyelmet, mivel háromszor annyi volt, mint az akkori legtöbb játékossal rendelkező Steam játék, a Mount & Blade II: Bannerlord. 2020 júliusában a játékot több mint tízmilliárdszor játszották. 2021 márciusáig az Adopt Me! összesen körülbelül 20 milliárd látogató volt. 

Promóciós események 

2020. május 4-én az Uplift Games és a DreamCraft együttműködött a Warner Bros. Pictures-szel és a Warner Animation Grouppal, hogy népszerűsítsék a Scoob! című CGI-animációs filmet. Az esemény részeként Scooby-Doo (kiskutyaként) bekerült a játékba, mint ideiglenes kisállat, ahol a játékosok körbejárhattak a Rejtélygépben (szintén korlátozott ideig), és egy olyan feladatot teljesítettek, amelyben segíthettek megtalálni a hiányzó nyakörvét. cserébe három detektív témájú kisállat-tartozékért. A házi kedvencet, a járművet és a nyakörvet később eltávolították a játékból, miután az esemény véget ért.

Egy évvel később, 2021. november 18-án együttműködtek a Universal Pictures és az Illumination céggel, hogy népszerűsítsék az Sing 2 című CGI-animációs filmet. Az eseményen a játékosok a színpad mellett beszélgethettek Buster Moonnal, hogy teljesítsenek egy feladatot, keressenek különböző darabokat az egész világon. cseretérkép egy Galaxy Explorer kisállat kiegészítő sisakért. A Buster Moon NPC-t, a színpadot és a darabokat később az esemény befejezése után eltávolították a játékból.

2022. június 16-án együttműködtek a Universal Pictures-szel és az Illumination Entertainment-tel, hogy népszerűsítsék a Minions: The Rise of Gru című CGI-animációs filmet. Az esemény lehetővé tette a játékosoknak, hogy beszéljenek Gru-val, és örökbe fogadjanak egy Zodiac Minion Egget. A tojás kikeltetéséhez a játékosok különféle feladatokat hajthatnak végre, amelyek végül egy Zodiac Minion Chick kikeléséhez vezet.

Játékosok

A legtöbb egyidejű játékos a játékban 1,92 millió. Az Xbox One Roblox-játékosainak körülbelül egyharmada játszik a játékkal. A játékban előforduló mikrotranzakciók és a megcélzott demográfiai adatok miatt a kisgyermekek miatt előfordultak olyan esetek, amikor a gyerekek nagy összegeket költöttek az Adopt Me!-re, beleértve egy olyan esetet, amikor egy ausztrál gyermek 8000 ausztráliai dollárt (6348,88 USD) költött a játékra.

Valahányszor jelentős frissítés történik a játékban, a játékosok száma megháromszorozódhat, ami platformszintű fennakadást okozhat a Robloxon.

Fordítás